Kaushik peut faire référence à : 
 Avinash Kaushik, entrepreneur et blogueur américain, spécialisé dans le domaine de l'audience d'un site Web.
 Haripal Kaushik (1934-2018), joueur indien de hockey sur gazon.
 Satish Kaushik (1956-2023), réalisateur et acteur indien du cinéma de Bollywood.

Homonymie de patronyme